

Населені пункти та їхні частини
 Руська-Весь — село в гміні Коцьк Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Руська-Весь — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Руська-Весь — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Руська-Весь — частина села Івановіце-Влосцянські в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Руська-Весь — частина села Кемпе-Залешанське в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Руська-Весь — осада в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки